Een voedseladditief met het Europese nummer E105
 Europese weg 105